The House – album muzyczny Katie Meluy
 The House (pol. tłum. Dom) – wydana w 2006 roku powieść Danielle Steel
 The House – film telewizyjny z 1984 roku, reż. Mike Figgis

 Zobacz też
 House
 

 Przypisy